Die Bezirksliga Neubrandenburg 1990/91 war die 39. und letzte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war mit der Bezirksliga Rostock und der Bezirksliga Schwerin die höchste Spielklasse im neugegründeten Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern.

Mit der Wiedervereinigung im Laufe der Saison und der damit erfolgten Eingliederung in das gesamtdeutsche Ligasystem, qualifizierte sich der Landesmeister für die im kommenden Jahr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost. Dieser wurde von den Bezirksmeistern der drei Bezirksligen ermittelten.

Letzter Bezirksmeister wurde die TSG Neustrelitz, die ihren neunten Titel errangen und sich für die Spiele um die Landesmeisterschaft qualifizierte. In diesen belegten die Neustrelitzer den dritten Rang und verpassten die Qualifikation für die Fußball-Oberliga Nordost.

Für die zur Folgesaison vom Landesfußballverband (LFV) Mecklenburg-Vorpommern installierten Landesliga Mecklenburg-Vorpommern als höchste Spielklasse auf Landesebene, qualifizierten sich die Mannschaften von Platz eins bis fünf. Für die restlichen Mannschaften erfolgte die Eingliederung in die neue Bezirksliga Ost im LFV. Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln gab es in dieser Saison nicht. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen der erste und zweite jeder Staffel der Bezirksklasse in die Bezirksliga Ost auf. Neben der FSV Einheit Ueckermünde und dem Penzliner SV aus der Staffel Ost, gelang dies aus der Staffel West dem SV Blau-Weiß 21 Jarmen und dem SV Traktor Pentz.


Abschlusstabelle 

 Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG Traktor Friedland ↔ TSV 1814 Friedland
 BSG Baumechanik Neubrandenburg ↔ SV Tollensewerke Neubrandenburg
 BSG Fortschritt Malchow ↔ Malchower SV
 BSG Lokomotive Pasewalk ↔ ESV Lokomotive Pasewalk
 BSG Verkehrsbetriebe Waren ↔ SV Waren 09
 BSG Nord Torgelow ↔ Torgelower SV Greif
 BSG Post Neubrandenburg II ↔ MSV Post Neubrandenburg / Amateure
 BSG Motor Süd Neubrandenburg ↔ SV Motor Süd Neubrandenburg
 BSG Empor Altentreptow ↔ FSV 90 Altentreptow
 BSG Union Wesenberg ↔ SV Union Wesenberg
 BSG Traktor Dargun ↔ SV Traktor Dargun
 BSG Lokomotive Malchin ↔ ESV Malchin
 BSG Einheit Strasburg ↔ Strasburger SV
 BSG Lokomotive Anklam ↔ ESV Lokomotive Anklam

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 
Die Bezirksmeister aus Rostock (TSG Wismar), Schwerin (Blau-Weiß 69 Parchim) und Neubrandenburg (TSG Neustrelitz) ermittelten den Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern, der sich für die nunmehr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost qualifizierte.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1990
Fußballsaison 1990/91